Собор святых, в земле Британской и Ирландской просиявших — праздник Русской Православной церкви, установленный в память о древних святых неразделенной Церкви, просиявших в земле Британской и Ирландской. Собор празднуется в третью Неделю по Пятидесятнице.

Установление празднования 
Празднование установлено в 2007 году. 3 марта на имя патриарха Алексия II и Священного синода Русской православной церкви поступило прошение епархиального собрания Сурожской епархии с просьбой благословить установление дня соборной памяти Британских и Ирландских святых. 21 августа на заседании Священного синода по этому прошению был сделан доклад председателем Синодальной Комиссии по канонизации святых преосвященным митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. После доклада Священный синод принял следующее решение:

 Благословить празднование Собора святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, в третью Неделю по Пятидесятнице.
 О включении в Месяцеслов Русской Православной Церкви имен древних святых неразделенной Церкви, просиявших в земле Британской и Ирландской, иметь суждение после получения полных агиографических и исторических материалов, касающихся их христианского подвига, времени и обстоятельств прославления и почитания.

Список святых

Примечания

Ссылки 
 День всех святых Великобритании и Ирландии // Православие и мир, 28 июня, 2009.
 РПЦ отметила праздник британских святых богослужениями в Лондоне // РИАН, 15/06/2010.
 Британские святые

Православные святые
Б